Алекса́ндр Алексе́евич Солда́тов (27 августа 1915, дер. Пригорода, Вологодская губерния — 22 января 1999, Москва) — советский государственный деятель, дипломат.

Биография 
Родился в крестьянской семье. После окончания школы работал учителем.

С 1932 года учился в Педагогическом техникуме в Москве, потом в Московском педагогическом институте. Член ВКП(б) с 1939 года.

С 1941 года — на дипломатической службе. Окончил Высшую дипломатическую школу НКИД СССР, после работал в секретариате заместителя наркома иностранных дел.

С 1941 года — атташе Посольства СССР в Иране, с 1942 года — вице-консул в Южно-Африканском Союзе, с 1943 по 1946 годы — первый секретарь, советник Миссии СССР в Австралии, потом работал в центральном аппарате МИД СССР. С 1948 года — советник, старший советник по политическим вопросам в Постоянном представительстве СССР при ООН. В 1952—1960 годы — работал в центральном аппарате МИД СССР, затем — чрезвычайный и полномочный посол в Великобритании. В 1966—1967 — заместитель министра иностранных дел СССР, 1967—1970 годы — посол СССР на Кубе.

В 1971—1974 годы — ректор МГИМО, в 1974—1986 годы — чрезвычайный и полномочный посол СССР в Ливане.

Член Центральной ревизионной комиссии КПСС (1961—1971).

Похоронен на Кунцевском кладбище.

Награды 
 орден Ленина (25.02.1982)
 орден Октябрьской Революции (26.08.1985)
 3 ордена Трудового Красного Знамени (28.08.1965; 22.10.1971; 21.01.1977)
 орден Дружбы народов (28.08.1975)
 2 ордена Красной Звезды (03.11.1944; 05.11.1945)
 орден «Знак Почёта» (20.05.1981)
 медаль «За трудовую доблесть» (28.08.1965)
 другие медали

Источники 
 ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МГИМО. Солдатов Александр Алексеевич

Государственные деятели СССР
Ректоры МГИМО
Послы СССР в Великобритании
Послы СССР на Кубе
Послы СССР в Ливане
Похороненные на Кунцевском кладбище
Члены Центральной ревизионной комиссии КПСС
Выпускники Дипломатической академии МИД РФ
Заместители министра иностранных дел СССР